Виталий Иванович Бердник (; род. 1948) — советский и украинский спортсмен и тренер; Мастер спорта СССР (1970), Заслуженный тренер Украинской ССР (1980), судья международной категории (1995), Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины (2005).

Биография 
Родился 23 сентября 1948 года в Николаеве Украинской ССР.

В 16 лет начал работать на Черноморском судостроительном заводе слесарем. Занимался акробатикой по руководством Владимира Горжия. Стал мастером спорта СССР, успешно выступал на чемпионатах Украины. 

В 1974 году окончил факультет физического воспитания Николаевского педагогического института (ныне Николаевский национальный университет имени В. А. Сухомлинского). С 1970 года работал в Николаеве тренером ДЮСШ–1, а с 1990 года был директором ДЮСШ олимпийского резерва по акробатике. В этом же году начал работать тренером совместно со своим сыном Андреем.

За свою тренерскую карьеру Виталий Бердник подготовил более 50 мастеров спорта СССР и Украины. Воспитал чемпионов и призёров мира и Европы: четвёрку —  Андрея Сафонова, Дмитрия Баина, Сергея Павлова, Юрия Заверюху, а также Евгения Вильковского и других спортсменов. Успешно выступала и другая его четверка акробатов — Владислав Глущенко, Андрей Перунов, Александр и Андрей Бондаренко, которые тоже стали призерами чемпионатов мира и Европы, а также победителями Всемирных игр 2005 года. Интересно, что одна из воспитанниц Бердника — акробатка Алевтина Титаренко, впоследствии стала абсолютной чемпионкой мира по фитнесу и бодибилдингу.

В 1977 году был награжден знаком «Отличник народного образования УССР». Неоднократно награждался грамотами Министерства просвещения УССР, спорткомитетов УССР и СССР, его признавали лучшим тренером Украины и области. Является членом николаевского оргкомитета общегородской программы «ЧЕЛОВЕК ГОДА».

Примечания

Ссылки 
 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА 
 У новой четверки николаевских акробатов - кубок Украины!
 В. Бердник: простые люди в своем большинстве умнее политиков 
 В Николаеве по случаю Дня физической культуры и спорта грамотами и благодарностями отметили особо отличившихся земляков

Тренеры СССР
Тренеры Украины
Выпускники Николаевского национального университета